Кашинская:
 Анна Кашинская — православная святая.
 Кашинская, Алина Валерьевна (род. 1990) — российская пловчиха.